Шатёр:

 Шатёр — временная лёгкая постройка из тканей, кож или ветвей, разновидность палатки
 Шатёр — архитектурная форма в виде многогранной пирамиды, служащая для завершения архитектурного сооружения
 Шатёр  — сборник стихов Николая Гумилёва